Sankt Kamillus steht für:
 Kamillus von Lellis (1550–1614), italienischer Heiliger und Ordensgründer (Kamillianer)
 Kirchen des Heiligen und des Kamillianerordens, siehe Kamilluskirche